Billie-Jean Moffitt ha battuto in finale Maria Bueno 6–3 3–6 6–1.

Il match di 2º turno tra Gail Sherriff e la sorella Carol è stato il 2° match tra sorelle a Wimbledon, il primo era stato nel 1884 tra Maud Watson e Lillian. il successivo è stato nel 2000 tra Serena e Venus Williams.

Teste di serie
 Margaret Court (semifinali)
 Maria Bueno (finalista)
 Adrianne Haydon (semifinali)
 Billie-Jean Moffitt (campionessa)
 Nancy Richey (quarti di finale)
 Annette Van Zyl (quarti di finale)
 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Norma Baylon (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1966